Дино може да се отнася за:

 Дино или Дейно – една от граите (персонаж от древногръцката митология)
 Дино – персонаж от анимационния сериал „Семейство Флинтстоун“

 Абидин паша Дино Превезели – турски художник
 Дийн Мартин, чието рождено име е Дино Крокети, или неговият син Дийн Пол Мартин
 Дино Бруни – италиански колоездач
 Дино Дзоф – италиански футболист, вратар от близкото минало
 Дино Чикарели – хокеен играч от NHL
 Фиат Дино – кола, която използва V6 на Дино Ферари